Pol Tarrés i Martrat, ciclista català, campió de biketrial.
 Pol Tarrés i Roca, motociclista català, campió de trial.